

Geografie

Argentina 
 Santa Lucía – oraș din Provincia Corrientes (Provincia di Corrientes)
 Santa Lucía – centru rural o rurale del Departamento Federal, Provincia Entre Ríos (Provincia di Entre Ríos]]
 Santa Lucía – capitala Departamentului Santa Lucía, Provincia San Juan;

Brazilia 
 Santa Lúcia – comună/municipalitate a statului federal Paraná
 Santa Lúcia – comună/municipalitate a statului federal São Paulo

Stat în Caraibe 
 Sfânta Lucia/Santa Lucia – Stat insular din Caraibe

Columbia 
 Santa Lucía – comună/municipalitate a Dipartimento dell'Atlantico

Costa Rica 
 Santa Lucía – district din Costa Rica aparținând  cantonului Barva

Filipine 
 Santa Lucia – municipalitate din provincia Ilocos Sur

Franța 
 Santa Lucia di Mercurio – comună din departamentul nordic al insulei Corsica, Haute-Corse
 Santa Lucia di Moriani – comună departamentul francez Haute-Corse

Guatemala 
 Santa Lucía Cotzumalguapa – comună din departamentul Escuintla
 Santa Lucía Milpas Altas – comună din depatamentul Sacatepéquez 
 Santa Lucía Utatlán – comună din depatamentul Sololá

Honduras 
 Santa Lucía – comună din departamentul Francisco Morazán 
 Santa Lucía – comună din departamentul Intibucá

Italia 
 Santa Lucia del Mela – comună din provincia Messina
 Santa Lucia di Piave – comună din provincia Treviso
 Santa Lucia (Affile) – zonă din Affile a  [[:it:Città metropolitana di Roma Capitale|Città metropolitana]] (din Roma Capitale)
 Santa Lucia (Budoia) – zonă din Budoia din provincia Provincia di Pordenone
 Santa Lucia (Castiglion Fiorentino) – zonă din Castiglion Fiorentino din provincia Arezzo
 Santa Lucia (Cava de' Tirreni) – zonă din Cava de' Tirreni din provincia Salerno
 Santa Lucia (Civitella San Paolo) – zonă din Civitella San Paolo din Città metropolitana din Roma Capitale
 Santa Lucia (Collecorvino) – zonă din Collecorvino din provincia Pescara
 Santa Lucia (Fonte Nuova) – zonă din Fonte Nuova din Città metropolitana di Roma Capitale
 Santa Lucia (Guardia Sanframondi) – zonă din Guardia Sanframondi din provincia Benevento
 Santa Lucia (Lastra a Signa) – zonă din Lastra a Signa din  Zona metropolitană Florența
 Santa Lucia (Medesano) – zonă din Medesano din provincia Parma
 Santa Lucia (Monopoli) – zonă din Monopoli din  Zona metropolitană Bari
 Santa Lucia di Montereale – zonă din Montereale din provincia L'Aquila
 Santa Lucia (Narni) – zonă din Narni din provincia Terni
 Santa Lucia (Pescantina) – zonă din Pescantina din provincia Verona
 Santa Lucia (Pontedera) – zonă din Pontedera din provincia Pisa
 Santa Lucia (Prato) – zonă din Prato
 Santa Lucia (Roseto degli Abruzzi) – zonă din Roseto degli Abruzzi din provincia Teramo
 Santa Lucia (San Gimignano) – zonă din San Gimignano din Provincia Siena
 Santa Lucia (Siniscola) – zonă din Siniscola din Provincia Nuoro
 Santa Lucia (Siracusa) – cartier al Siracuzei
 Santa Lucia (Sulmona) – zonă din Sulmona din Provincia L'Aquila
 Santa Lucia (Tolentino) – zonă din Tolentino din Provincia Macerata
 Santa Lucia (Uzzano) – zonă din Uzzano din Provincia Pistoia
 Santa Lucia (Valdisotto) – zonă din Valdisotto din Provincia Sondrio
 Santa Lucia (Verona) – cartier al Veronei
 Santa Lucia ai Monti – zonă din Valeggio sul Mincio din Provincia Verona
 Santa Lucia delle Spianate – zonă din Faenza din Provincia Ravenna
 Santa Lucia Inferiore – zonă din Battipaglia din Provincia Salerno
 Borgo Santa Lucia – cartier istoric din Napoli

Malta 
 Santa Lucia –  Consiliul local al Maltei

Mexic 
 Santa Lucía – localitate legată de toponimicul Zumpango

Nicaragua 
 Santa Lucía – comună a departamentul Boaco

Slovenia 
 Santa Lucia / Lucija – localitate din comuna Pirano

Spania 
 Santa Lucía de Tirajana – comună din Insulele Canare

Statele Unite ale Americii 
 Santa Lucia, Arizona, localitate neîncorporată din comitatul Pima, statul Arizona
 Santa Lucia Mountains, munți din partea centrală a statului California
 Santa Lucia Highlands AVA, regiune viticolă din comitatul Monterey, statul  
 Comitatul  Santa Lucie, fost comitat al statului Florida, existent între 1844 și 1855
 Comitatul Saint Lucie, Florida, comitat existent al aceluiași stat , fondat în 1905
 Saint Lucie Village, Florida, oraș de gradul II (town) din statul Florida

Uruguay 
 Santa Lucía – comună din departamentul Calones 
 Santa Lucia – râu din

Venezuela 
 Santa Lucía – oraș din statul Miranda

Muzică
 Santa Lucia – muzica: Teodoro Cottrau

Religie
Santa Lucia se poate referi la două sfinte creștine ( Santa Lucia și  Santa Lucía), la o martiră creștină și una din China, la un stat insular din Caraibe și la foarte multe localități și diviziuni administrative din diverse țări.

Sfinte, persoane, martire

 Santa Lucia (†260), martiră împreună cu Antonino, Diodoro, Dione, Severino și alți companioni; este sărbătorită la 6 iulie;
 Santa Lucia din Siracuza (†304), martiră a Siracuzei; sărbătorită la 13 decembrie;
 Santa Lucia Filippini (†1732), fondatoare a Institutului Maestre Pie Filippini, comemorată la 25 martie;
 Santa Lucia Wang Cheng († 1900), virgină și martiră, ostracizată cu alți trei companioni la Wanglaja, (Hebei, China), celebrată cu tovarășii săi la 28 iunie.

Altele 
 Lucia 
 Lucía 
 Lúcia 
 Luzia 
 Santa Lucía 
 Santa Lúcia 
 Santa Luzia 

Nume proprii
Lucia, Santa